Герцог де Муши () — испанский и французский аристократический титул. Создан в 1747 году для французского маршала Филиппа де Ноая (1715—1794). Филипп де Ноай был членом младшей линии рода Ноай и младшим братом Луи де Ноая, 4-го герцога де Ноая (1713—1793). В 1747 году Филипп де Ноай получил титул Испанского королевства — герцог де Муши.

Его сын, Филипп Луи Марк Антуан де Ноай (фр., 1752—1819), получил в 1817 году титул 1-го герцога де Муши, став пэром Франции.

Список герцогов де Муши 
 1747—1794: Филипп де Ноай (27 декабря 1715 — 27 июня 1794), младший (второй) сын маршала Адриана де Ноая, 3-го герцога де Ноая (1678—1766), 1-й герцог де Муши в Испании, принц де Пуа (1729—1747), герцог де Пуа (1767—1794), маршал Франции
 1794—1819: Филипп Луи Марк Антуан де Ноай (21 ноября 1752 — 15 февраля 1819), четвертый сын предыдущего, 2-й герцог де Муши в Испании (1794), 1-й герцог де Муши во Франции (1817) и принц-герцог де Пуа
 1819—1834: Шарль Артур Тристан Лангедок де Ноай (15 февраля 1771 — 2 февраля 1834), старший сын предыдущего, 3-й герцог де Муши в Испании, 2-й герцог де Муши во Франции и принц-герцог де Пуа.
 1834—1846: Жюст де Ноай (22 августа 1777 — 1 августа 1846), младший брат предыдущего, 4-й герцог де Муши в Испании, 3-й герцог де Муши во Франции, принц-герцог де Пуа, депутат Мерта
 1846—1854: Шарль Филипп Анри де Ноай (9 сентября 1808 — 25 ноября 1854), старший сын предыдущего, 5-й герцог де Муши в Испании, 4-й герцог де Муши во Франции, принц-герцог де Пуа
 1854—1909: Антуан Юст Леон Мари де Ноай (19 апреля 1841 — 2 февраля 1909), старший сын предыдущего, 6-й герцог де Муши в Испании, 5-й герцог де Муши во Франции, принц-герцог де Пуа
 1909—1947: Анри Антуан Мари де Ноай (9 апреля 1890 — 1 ноября 1947), старший сын Франсуа Жозефа Эжена Наполеона де Ноая, 10-го принца де Пуа (1866—1900), внук предыдущего. 7-й герцог де Муши в Испании, 6-й герцог де Муши во Франции, принц-герцог де Пуа
 1947—2011: Филипп Франсуа Арман Мари де Ноай (17 апреля 1922 — 28 февраля 2011), единственный сын предыдущего, 8-й герцог де Муши в Испании, 7-й герцог де Муши во Франции, принц-герцог де Пуа
 2011 — настоящее время: Антуан Жорж Мари де Ноай (род. 7 сентября 1950), старший сын предыдущего, 9-й герцог де Муши в Испании, 8-й герцог де Муши во Франции, принц-герцог де Пуа.
 наследник титула: Шарль Антуан Мари де Ноай, 14-й принц де Пуа (род. 15 февраля 1984), старший сын предыдущего.

См. также 

 Ноай (род)
 Герцог де Ноай

Источники 
 Европейская геральдика. Гербы членов дома де Ноай 
 Генеалогия дома де Ноай

Муши
Пэры Франции